Krokträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokträsktjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (7,55 ha)
Krokträsktjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Krokträsktjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn